Desa Ngabar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngabar (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 112,83), Jawa Timur, 
 Desa Ngabar (administrativ by i Indonesien, lat -7,91, long 111,47), Jawa Timur, 
 Desa Ngabar (administrativ by i Indonesien, lat -7,92, long 111,46), Jawa Timur, 
 Desa Ngabar (administrativ by i Indonesien, lat -7,42, long 112,44), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar